Всемирный (мировой) финансовый центр () — название нескольких небоскрёбов:

Небоскрёбы Китая 
 Тяньцзиньский всемирный финансовый центр — в Тяньцзине.
 Чунцинский всемирный финансовый центр — в Чунцине.
 Шанхайский всемирный финансовый центр — в Шанхае.

См. также 
 Брукфилд-Плейс — комплекс зданий в Нью-Йорке, до 2014 года известный как Всемирный финансовый центр.
 Всемирный торговый центр (значения)